Mullan peut faire référence à :
 Mullan, une ville du comté de Shoshone dans l'Idaho, aux États-Unis,
 Peter Mullan (1959-), un acteur et réalisateur britannique,

Voir aussi
 Mulan (homonymie),